Luis Prieto puede referirse a:

 Luis Prieto (futbolista paraguayo) (Encarnación, Paraguay, 20 de abril de 1988);
 Luis Prieto Vial (1918 - 2007), arquitecto y empresario chileno;
 Luis Prieto Zalbidegoitia (Dima, Vizcaya, España, 19 de febrero de 1979), futbolista español;